Скорлупа́:
  — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
 Скорлупа — синоним хитинового  некоторых животных (черепах, крабов и т. д.).
  — внешняя твёрдая оболочка орехов или одревесневший внутриплодник некоторых костянок.
 Скорлупа () — часть базального ядра стриопаллидарной системы в основании переднего мозга человека.
Фильмы
 «Скорлупа» () — музыкальная драма Эмиля Лотяну (Молдова, Россия, 1993).
 «Скорлупа» () — короткометражная драма Мустафы Дениза (Турция, 2018).
 «Скорлупа» () — драма Славы Дойчевой (Болгария, 2020).

См. также 
  (значения)

Примечания